Amphoe Khlong Thom (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Krabi. Die Provinz Krabi liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Ko Lanta, Nuea Khlong, Khao Phanom und Lam Thap der Provinz Krabi sowie die Amphoe Wang Wiset und Sikao der Provinz Trang. Nach Südwesten liegt die Andamanensee.

Geschichte 
1917 wurde der Bezirk von Khlong Phon () in Khlong Thom umbenannt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Khlong Thom ist in fünf Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 65 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt vier Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Khlong Thom Tai () besteht aus Teilen des Tambon Khlong Thom Tai,
 Khlong Phon () besteht aus Teilen des Tambon Khlong Phon.
 Khlong Phon Phatthana () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Khlong Phon,
 Sai Khao () besteht aus dem gesamten Tambon Sai Khao.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Khlong Thom von amphoe.com (auf Thai)

Khlong Thom